Eduard Hämäläinen – ex multiplista bielorusso naturalizzato finlandese
 Erik Hämäläinen – ex hockeista su ghiaccio finlandese
 Juuso Hämäläinen – calciatore finlandese
 Kalevi Hämäläinen – fondista finlandese
 Kasper Hämäläinen – calciatore finlandese
 Marja-Liisa Hämäläinen Kirvesniemi – ex fondista finlandese
 Niko Hämäläinen – calciatore finlandese
 Pentti Hämäläinen – pugile finlandese